Termenul „Sächsische Schweiz” se poate referi la:

Sächsische Schweiz (district)
Sächsische Schweiz (munți)
Parcul național Sächsische Schweiz